Time Stand Still – singolo dei Rush del 1987, dall'album Hold Your Fire
 Time Stand Still – documentario sui Rush del 2016